

Onomastica
 Marcantonio – nome proprio di persona

Persone
 Carmine Marcantonio – ex calciatore italiano naturalizzato canadese
 Giuseppe Marcantonio – partigiano italiano
 Vito Marcantonio – politico e avvocato italoamericano

Pagine correlate
Marco Antonio